IHF est un sigle qui peut désigner :
 International Handball Federation (en français, Fédération internationale de handball), une association de fédérations nationales ayant pour vocation de gérer et de développer le handball dans le monde ;
 International Hockey Federation (en français, Fédération internationale de hockey), une association internationale regroupant les fédérations continentales de hockey sur gazon.